Taynton (Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Taynton (Oxfordshire) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)